Malonogometni klub "Square" (MNK Square; Square Dubrovnik; Square) je futsal (malonogometni) klub iz Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanska županija.  
U sezoni 2019./20. klub se natječe u "1. HMNL".

O klubu 
MNK Square je osnovan 1993. godine. Od sezone 1994./95. s manjim prekidima se natječe u "1. HMNL". Klub je osvojio "Hrvatski kup" u sezoni 1997./98. Iako još nije bio prvak Hrvatske (stanje 2019.), smatra se jednim od najuspješnijih i najpoznatijih hrvatskih malonogometnih klubova.  
2005. godine se "Square" spojio s drugoligašem "Frendy", kojeg je preuzeo, te se klub do 2007. godine nazivao "GOŠK".  
Pri klubu djeluje i rezervna momčad, koja svoje utakmice igra u Županijskoj futsal ligi.

Uspjesi 
 1. HMNL 
 doprvak: 1998./99., 2000./01. 

 2. HMNL - Jug 
 drugoplasirani: 2011./12. 

 Hrvatski kup 
 pobjednik: 1997./98. 
 drugoplasirani: 1998./99., 2000./01., 2003./04., 2013./14., 2014./15.

Plasmani po sezonama

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice 
 mnksquare.com - službena stranica  
 MNK Square Dubrovnik, facebook stranica 
 uefa.com, Square  (Futsal) 
 rezultati.com, Square 
 sportilus.com, MALONOGOMETNI KLUB SQUARE - DUBROVNIK 
 crofutsal.com, MNK Square  
 hrfutsal.net

Izvori 
 
 mnksquare.com, O nama , pristupljeno 30. srpnja 2019. 
 dance.hr, Sjajan početak sezone za MNK Square koji je najavio visoke ambicije, objavljeno 18. listopada 2014., pristupljeno 30. srpnja 2019. 
 futsalplanet.com, Square Dubrovnik, wayback arhiva 
 bisnode.hr, Malonogometni klub "Square" - Dubrovnik 
  

Square
Square